Deldoul se poate referi la:
Deldoul, localitate în provincia Adrar, Algeria
Deldoul, localitate în provincia Djelfa, Algeria